Приходько — українське прізвище.

Відомі особи 
 Приходько Анатолій Петрович (* 1942) — доктор технічних наук, заслужений працівник освіти України;
 Приходько Анастасія Костянтинівна — співачка;
 Приходько Андрій — режисер-постановник в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка, заслужений діяч мистецтв України;
 Приходько Андрій Володимирович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни;
 Приходько Антон Терентійович (1891—1938) — український радянський діяч. Постійний представник УРСР при уряді СРСР;
 Приходько Артем Вікторович — український сценарист, продюсер, мотогонщик, дрифтер;
 Приходько Артем (? — 2015) — демобілізований боєць 12 окремого мотопіхотного батальйону, учасник АТО, загинув від рук бандитів у ніч з 26 на 27 вересня 2015 року в кафе «Пальміра» на Колібрісі у Святошинському районі Києва;
 Приходько Борис Вікторович (* 1973) — український фінансист, перший заступник Голови Національного банку України;
 Приходько Валентина Семенівна (1926—2012) — провідний український педіатр, доктор медичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, завідувачка кафедри педіатрії Харківського медичного університету (1972—2002);
 Приходько Віктор Андрійович (1944—2004) — український політик, кандидат економічних наук; колишній народний депутат України;
 Приходько Віктор Кіндратович  (1886—1982) — український громадсько-політичний і державний діяч. Брат Олекси Приходька;
 Приходько Віктор Миколайович — український кінорежисер, сценарист, продюсер;
 Приходько Володимир Анатолійович — полковник Служби безпеки України, учасник російсько-української війни;
 Приходько Володимир Володимирович (1989—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни;
 Приходько Володимир Іванович (актор) — «майстер епізоду» радянського кіно;
 Приходько В'ячеслав Опанасович — живописець;
 Приходько Галина Леонідівна (* 1968) — радянська та українська футболістка, півзахисниця;
 Приходько Ганна Петрівна (*1952) — українська поетеса, музикант, педагог;
 Приходько Григорій Андрійович — політичний діяч, публіцист;
 Приходько Дмитро Вікторович (1990—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни;
 Приходько Дмитро Петрович — український науковець, педагог та винахідник, кандидат психологічних робіт;
 Приходько Іван Васильович — український майстер народного малярства;
 Приходько Іван Митрофанович — український інженер, Герой Соціалістичної Праці;
 Приходько Ігор Владленович — український господарник, кавалер ордена «За заслуги» І ступеня;
 Приходько Ігор Володимирович — полковник Збройних сил України, кавалер ордена Данила Галицького;
 Приходько Катерина Петрівна — передовик виробництва, Герой Соціалістичної Праці (1971);
 Приходько Кирило Михайлович ( 2001) — український легкоатлет, чемпіон та рекордсмен України;
 Приходько Костянтин Олегович — старший солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня;
 Приходько Людмила Іванівна — актриса;
 Приходько Максим Анатолійович (1983—2022) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Приходько Максим Вікторович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Приходько Марина — українська поетеса, перекладачка;
 Приходько Микола Тарасович — диверсант-розвідник партизанського загону Медведєва;
 Приходько Микола Теодорович (1907) — український письменник, публіцист, громадський і політичний діяч;
 Приходько Митрофан Микитович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року;
 Приходько Наталія Ігорівна — український політик, народний депутат України 9-го скликання;
 Приходько Олег Ігорович — український редактор, сценарист;
 Приходько Олег Аркадійович — проукраїнський активіст, учасник Євромайдану;
 Приходько Олекса Кіндратович (1887—1977) — диригент і педагог;
 Приходько Олександр Валентинович (1994—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни;
 Приходько Олександр Віталійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни;
 Приходько Олексій Олегович (1992—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни;
 Приходько Олексій Григорович — капітан III рангу Збройних сил України, учасник російсько-української війни;
 Приходько Ольга Костянтинівна (1891—1981) — український громадський діяч, педагог;
 Приходько Павло Олександрович (1922—1987) — український скульптор;
 Приходько Петро Сергійович  (1918—1944) — радянський солдат, Герой Радянського Союзу;
 Приходько Пилип Романович (1925—2004) — військовик РА, учасник нацистсько-радянської війни, повний кавалер ордена Слави;
 Приходько Роман Миколайович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Приходько Світлана Миколаївна — український ботанік;

Див. також 
 Прихотько

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ко